Erik Falk kan syfta på:

* Erik Falk (1479–1569), svensk biskop
 Erik Falk (omkring 1554–omkring 1606), svensk språkforskare, riksdagsman och diplomat
 Erik Falk (1873–1944), svensk historiker
 Erik Falk (1875–1952), svensk industriman